Mecano ima više značenja:
 Mecano (Kjeti)
 Mecano (Pavija)
 Mecano (Ravena)
 Mecano (Trento)